Exclusive Session  – EP dei Placebo del 2007
Exclusive Session  – EP di Tori Amos del 2005